Younan ist der Familienname folgender Personen:

 Ignatius Joseph III. Younan (* 1944), Patriarch der mit Rom unierten syrisch-katholischen Kirche von Antiochien in Beirut
 Munib Younan (* 1950), Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land (ELCJHL)

Siehe auch:
 Yunan
 Junan